

Geografia

Zone 
 Montalbano (monte) – rilievo montuoso fra il Valdarno inferiore e la piana di Prato, Pistoia e Firenze
 Montalbano di Mori – bastionata rocciosa in Trentino
 Montalbano (Chianti) – vino Chianti prodotto nella omonima zona (deriva dal precedente)
 Montalbano (sottozona) – sottozona di produzione del vino Chianti
 IGP Toscano menzione Montalbano – olio extravergine d'oliva Toscano prodotto nell'omonima zona
 Monte Albano – antico nome del Monte Cavo, nei pressi di Roma

Comuni 
 Montalbano Elicona – comune italiano nella città metropolitana di Messina
 Montalbano Jonico – comune italiano in provincia di Matera

Frazioni 
 Montalbano – frazione di Fasano in provincia di Brindisi
 Montalbano – frazione di Ferrara
 Montalbano – frazione di Medolla in provincia di Modena
 Montalbano – frazione di Zocca in provincia di Modena
 Montalbano – località (non frazione) di Cattolica in provincia di Rimini
Montalbano – frazione del comune di Santarcangelo di Romagna
 Montalbano – antica denominazione italiana di Montauban

Persone 
 Accursio Montalbano – Senatore della Repubblica italiano
 Giuseppe Montalbano – Deputato italiano e sottosegretario
 Giuseppe Montalbano – Senatore della Repubblica italiano
 Renato Montalbano – attore italiano
 Vincenzo Montalbano – calciatore italiano

Media 
 Salvo Montalbano – personaggio letterario e televisivo creato da Andrea Camilleri, trasposto in due serie televisive:
 Il commissario Montalbano – serie televisiva italiana prodotta dal 1999
 Il giovane Montalbano – serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015, prequel de Il commissario Montalbano

Altro 
 Montalbano – nei poemi cavallereschi del ciclo carolingio, la famiglia di Rinaldo